Nach dem Komponisten Johann Sebastian Bach benannte Straßen sind: 

 Johann-Sebastian-Bach-Straße (Eisenach)
 Johann-Sebastian-Bach-Straße (München)
 Johann-Sebastian-Bach-Straße (Weimar)

siehe auch:
 Bachstraße
 Sebastian-Bach-Straße (Leipzig)